MJC peut faire référence à :
 Maison des jeunes et de la culture
 MJC - code AITA de l'aéroport de Man en Côte d'Ivoire